UA est le nom de scène d'une chanteuse japonaise, venant d'un mot swahili signifiant « fleur ».

Nom propre 
Ua est un mot qui peut désigner :
 Ua Pou ou Ua Huka, deux îles Marquises.

Sigle 
UA est un sigle, qui peut signifier :
 Union des anarchistes, parti politique anarchiste français ;
 Union africaine, organisation qui a succédé à l'Organisation de l'unité africaine ;
 United Airlines, compagnie aérienne américaine ;
 United Artists, producteur et distributeur cinématographique ;
 Université d'Angers, université française ;
 Universiteit Antwerpen (en néerlandais), université d'Anvers, en Belgique ;
 Université d'Arizona, université américaine à Tucson ;
 University of Alabama, Université de l'Alabama, aux États-Unis ;
 Université d'Auvergne (Clermont-Ferrand I), université française ;
 Université d'Aveiro, université portugaise ;
 Uranium appauvri, sous-produit de l'enrichissement de l'uranium utilisé dans l'industrie de l'armement ;
 Unterseeboot UA, sous-marin allemand de la Première Guerre mondiale ;
 , université à Barranquilla, en Colombie ;
 UA, code permettant l'identification d'une machine intervenant sur internet.

Symbole 
UA est un symbole, qui peut désigner :
 Unité astronomique, unité de distance utilisée en astronomie ;
 Unités atomiques, ensemble d'unités utilisées en physique des particules (physique atomique).

Code 
UA est un code, qui peut signifier :
 Kazakhstan ou Kirghizstan selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports,
 Ukraine,
 selon la norme ISO 3166-1, alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 United Airlines (États-Unis), selon le code AITA des compagnies aériennes.

Dérivé 
U-A est un sigle, qui peut signifier :
 Unterseeboot U-A, un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale

Code